Winzig ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Winzig (* 1963), österreichische Politikerin und Unternehmerin
 Philipp Winzig (* 1983), österreichischer Eishockeyspieler

Winzig ist außerdem der deutsche Name der polnischen Stadt Wińsko.